

Architecture 
 Puits à marches, puits à eau

Cinéma 
 Les Marches du pouvoir (2011), film américain de George Clooney
 En haut des marches (1983), film français de Paul Vecchiali
 Sur les marches d'un trône (1922), film américain de Robert G. Vignola
 Les 13 Marches de l'angoisse (1980), film américain de George Edwards
 Les Marches qui craquent (1919),  film américain muet de Rupert Julian
 Les Quatre Marches (1951), film grec de Giorgos Zervos

Géographie 
 Marches, région d'Italie
 Basses Marches du Bourbonnais, micro-région naturelle et historique française
 Brains-sur-les-Marches, commune française du département de la Mayenne
 Canton des Marches du Sud-Quercy, circonscription électorale française du département du Lot
 Coglais Communauté Marches de Bretagne, ancienne intercommunalité française
 Communauté de communes des Marches de Lorraine, ancienne communauté de communes française
 Communauté de communes Les Marches du Velay, ancienne communauté de communes française
 Communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron, communauté de communes française
 Couesnon Marches de Bretagne, communauté de communes française
 Les Marches, ancienne commune française du département de la Savoie
 Marches Point, municipalité de l'Île de Terre-Neuve
 Marches (Drôme), commune de la Drôme
Les marches sont un espace de limites, périphériques, qui faisaient autrefois frontière.

Histoire 
 Gardien des Marches, ancienne fonction officielle dans les gouvernements d'Angleterre et d'Écosse
 Marches de la mort de Sandakan, série de marches forcées sur l'île de Bornéo
 Séisme du 26 septembre 1997 en Ombrie et dans les Marches,

Jeu 
 Marches d'Argent, région fictive des Royaumes oubliés

Littérature 
 Les Dix Mille Marches (1991), roman de Lucien Bodard

Peinture 
 Les Marches de l'été (1938), tableau de René Magritte

Sociologie 
 Marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, un ensemble de marches folkloriques
 Marches exploratoires, diagnostics de terrain relatifs à l'insécurité
 Marches pour la Liberté, marches organisées en réaction au jugement du procès d'indépendantistes catalans

Sport 
 Gauliga Marches du Nord, ancienne ligue de football
 Montée des 4 000 marches, randonnée sur le mont Aigoual

Télévision 
 Les Marches de la gloire, émission de télévision française

Toponymie 
 Chapelle Notre-Dame des Marches, chapelle de la commune fribourgeoise de Broc en Suisse
 Château des Marches, ancienne maison forte du comté de Savoie
 Châteaux et forteresses dans les Marches, 
 Gare de Chignin - Les Marches, ancienne gare ferroviaire française de la ligne de Culoz à Modane
 Pays des Marches d'Yvelines, association de promotion du tourisme rural
 Trouée des Marches, vallée et col de Savoie

Voir aussi 
 Aymerigot Marchès

Références